Negrita – gruppo musicale rock italiano
 Negrita – album dei Negrita del 1994
 Negrita – marca di rum francese